Томашки:

 Зигфрид Томашки — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал артиллерии, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями;
 Томашки — деревня в Жабинковском районе Брестской области Белоруссии.